Andreas Janko (1965) – giurista austriaco
 Anna Janko (1957) – scrittrice e critica letteraria polacca
 Eva Janko (1945) – giavellottista austriaca
 Marc Janko (1983) – calciatore austriaco
 Saidy Janko (1995) – calciatore svizzero
 Zvonimir Janko (1932) – matematico croato

Pagine correlate 
 Jankó